Ananea steht für folgende geographische Objekte:

 Ananea (Tacacoma), Ort im Municipio Tacacoma, Departamento La Paz, Bolivien
 Kanton Ananea, Kanton im Municipio Tacacoma, Departamento La Paz, Bolivien
 Distrikt Ananea, Distrikt in der Provinz San Antonio de Putina, Peru